Борис Ляпунов
 Ляпунов, Борис Валерианович (1921—1972) — русский писатель-фантаст.
 Ляпунов, Борис Михайлович (1862—1943) — русский лингвист.